L'unicité est le fait d'être unique.

Armes 
 Unique, marque commerciale de la Manufacture d'armes des Pyrénées françaises fabricant d'armement et armes portant son nom :
 Unique Modèle C
 Unique Modèle C2
 Unique Modèle F
 Unique Modèle Fr 51
 Unique Rr 51 Police
 Unique Modèle 19
 Unique Modèle 20
 Unique Modèle 21
 Unique Modèle R17
 Unique Modèle 17
 Unique Modèle 10
 Unique Modèle 15
 Unique Modèle 16
 Unique Modèle 18
 Unique Modèle Ld/Lc/Lf
 Unique Modèle Mikros
 Unique Modèles D 
 Unique Modèles E 
 Unique Modèle DES 69
 Unique Modèle DES 69 U
 Unique Modèle DES 96 U
 Unique Modèle DES 32U
 Unique Modèle DES-VO
 Unique Modèle DES 823 U
 Unique Modèle DES 2000 U

Biologie 

 Unique Panachée,  un cultivar de rosier.

Films 

 L'Unique,  film français réalisé par Jérôme Diamant-Berger (1986)
 Filles uniques, une comédie policière française de Pierre Jolivet, sortie en 2003.

Musique 
 Unique, groupe américain de post-disco.
 Unique II, écrit aussi Unique 2, projet d'eurodance autrichien.
 The Uniques, groupe de ska, rocksteady et de reggae jamaïcain formé en 1966 par Slim Smith, Roy Shirley et Franklyn White.

Presse et ouvrages 
 Unique Heritage Entertainment, une société de presse française.
 Unique Heritage Media, un des premiers groupe de médias jeunesse français, fondé par Jean Chalopin et Emmanuel Mounier.
 L'Unique, périodique anarchiste individualiste français.
 L'Unique et sa propriété, livre de Max Stirner.
 L'Unique, également appelé l’Anneau unique, un objet imaginaire créé par l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien dans ses romans sur la Terre du Milieu.
 L'Unique Moyen, une nouvelle d’Anton Tchekhov parue en 1883.

Divers 

 L'Unique assurances générales, entreprise d’assurance de dommages québécoise fondée en 1978.

Voir Aussi 
 Acte unique européen, souvent abrégé en Acte unique, traité constitutif de la CEE.
 Authentification unique, méthode d'accéder à plusieurs applications informatiques.
 Collège unique (homonymie).
 Fils unique (homonymie).
 Guichet unique, lieu administratif ou commercial.
 Le Lieu unique, centre de culture contemporaine à Nantes.
 Loi unique,  loi belge dite Loi d'expansion économique.
 Monnaie unique, monnaie partagée par plusieurs États.
 Parti unique,  parti politique ayant, généralement le monopole de l'activité politique.
 Pensée unique, expression.
 Q-Unique, un rappeur, chanteur et producteur américain.
 Sens unique  (homonymie).
 Visiteur unique, Unité de mesure pour la fréquentation d'un site web.
 Voie unique, une voie ferrée constituée d'une seule voie.